Журман — фамилия.

 Журманы — дворянский род.

Известные носители 
 
 Журман, Илья Васильевич (? — 1783) — генеральный судья Войска Запорожского, правитель Новгородско-Северского наместничества.
 Журман, Сергей Николаевич (род. 1979) — украинский государственный и политический деятель.